

Biografia 
Ha lavorato con Eminem, Dr. Dre, D12, Simple Plan, The Game, 50 Cent, Obie Trice ed Xzibit, per la regia di alcuni loro video. Inoltre è produttore e coautore di Murder Was The Case, breve film della Death Row Records diretto da Dr. Dre ed interpretato da Snoop Dogg. Nel 2007 ha diretto il film Rogue - Il solitario, con Jason Statham e Jet Li.

Videografia 
 Eminem - My Name Is (1999)
 Eminem feat. Dr. Dre - Guilty Conscience (1999)
 Eminem - Role Model (1999)
 Snoop Dogg feat. Xzibit & Nate Dogg - Bitch Please (1999) 
 Snoop Dogg feat. Dr. Dre & Jewell - Just Dippin''' (1999)
 Dr. Dre feat. Eminem - Forgot About Dre (2000)
 Xzibit - Year 2000 (2000) 
 Eminem - The Real Slim Shady (2000) 
 Ice Cube feat. Dr. Dre & MC Ren - Hello (2000)
 Eminem feat. Dido - Stan (2000) 
 Eve feat. Gwen Stefani - Let Me Blow Ya Mind (2001)
 Kool G Rap - My Life (2001)
 Dr. Dre feat. Knoc-turn'al - Bad Intentions (2001) 
 Marilyn Manson - Tainted Love (2001)
 Truth Hurts feat. Rakim - Addictive (2002)
 Eminem - Cleanin' Out My Closet (2002) 
 Eminem - Lose Yourself (2002) 
 50 Cent - In da Club (2003)
 Eminem - Sing for the Moment (2003)
 50 Cent feat. Nate Dogg - 21 Questions (2003) 
 Obie Trice - Got Some Teeth (2003) 
 Tupac feat. The Notorious B.I.G. - Runnin' (Dying to Live) (2004)
 D12 - My Band (2004) 
 Simple Plan - Welcome to My Life (2004)
 Eminem - Just Lose It (2004)
 The Game - Dreams (2005)
 Eminem - Ass Like That'' (2005)

Collegamenti esterni 
 

Registi di videoclip